Schleifhäusle ist ein Ortsname im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Schleifhäusle (Adelmannsfelden), Wohnplatz der Gemeinde Adelmannsfelden
 Schleifhäusle (Ellwangen), Weiler im  Stadtteil Schrezheim von Ellwangen